Tippeligaen 2000 var den 56. udgave af det norske mesterskab i fodbold. Med 14 hold i ligaen spillede hvert hold 26 kampe. Der blev givet 3 point for en sejr og 1 point for uafgjort. De to nederst placerede i ligaen rykkede ned, mens det tredjesidste hold måtte spille to kvalifikationskampe (ude og hjemme) mod det tredjebedste hold fra 1. division (hvorfra de to øverstplacerede rykkede direkte op) om den sidste plads.

Resultatet blev, at Rosenborg BK vandt deres femtende norske mesterskab.

Tabel

Norge

Statistik

Topscorere

Kilde: Transfermarkt.com 

Fodbold i Norge
Fodbold i 2000